Montana este de obicei asociat cu 

  Montana, unul din cele 50 de state ale Statelor Unite ale Americii, sau istoric, ar fi putut fi asociat și cu teritoriul organizat al SUA care a precedat existența statului, 
  Montana (teritoriu SUA), teritoriu istoric al Statelor Unite, care a existat între anii 1864 și 1889, din care s-a format statul omonim la 8 noiembrie 1889. 

Alte utilizări includ:

Nume de locuri  

 Montana, Bulgaria, oraș în Bulgaria.
 Provincia Montana, sau Regiunea Montana, regiunea administrativă din jurul orașului omonim, Montana, Bulgaria, situată în nord-vestul țării la granița cu România. 
 Montana, Elveția, sat din Elveția, parte a stațiunii de ski Crans-Montana. 
 Roșia Montană, oraș minier din Județul Alba, România. 
 Montana, Buffalo County, Wisconsin, SUA. 
 Montana City, Montana, SUA.

Autovehicule  

 Pontiac Montana, minivan produs de divizia Pontiac a grupului General Motors. 
 Chevrolet Montana, pickup truck ușor produs de dizivia Chevrolet a aceluiași grup General Motors în America Latină.

Vase  

 Montana (vas de luptă), vas de luptă de o anumită clasă aparținând United Styates Navy, Marina SUA. 
 Montana (vas cu aburi), vas cu aburi conceput să navigheze doar pe fluviul Missouri, construit în 1879 care s-a scufundat în 1884.

Oameni reali și personaje de ficțiune  

 Joe Montana, jucător de fotbal american (poziția de quarterback) al echipei San Francisco 49ers.
 Tony Montana, personaj de ficțiune din a fictional character in Brian DePalma's 1983 remake of the movie Scarface.
 Claude Montana, designer de modă francez. 
 Wilf Carter (1904 - 1996), cântăreț canadian de muzică country și de iodlere, cunoscut și sub porecla Montana Slim.
 Patsy Montana (1908 - 1996), cântăreață americană de country music, cantautoare 
 Bob Montana (1920 - 1975), realizator de benzi animate care a creat personajele care au lansat Archie Comics 
 Montana Barbaro (n. 2004), subiectul unui caz de răpire a unui copil dn Australia 
 Montana Max, personal de ficțiune din seriile animate ale anilor 1990 cunoscute ca Tiny Toon Adventures 
 Montana Wildhack, personaj de ficțiune din romanul lui Kurt Vonnegut, Jr. Slaughterhouse-Five
 Hannah Montana, serie de emisiuni comice de televiziune

Alte utilizări  

 Montana Wines - marcă de vinuri din Noua Zeelandă, având podgorii în Gisborne, Hawkes Bay, Marlborough și Waipara.
 Montana (formație), trupă australiană de power pop 
 Montana (film), film de polițist 
 Montana 1948, carte de ficțiune scrisă de Larry Watson
 Montana RailLink, cale ferată privată, de așa zisă Class II, care conectează orașele Billings, Montana și Spokane, Washington (stat) 
 Montana (cântec), cântecul oficial al statului, USA
 Montana (cântec Frank Zappa), cântec a lui Frank Zappa, inclus în albumul său Over-Nite Sensation din 1973 
 Montana Management, fond de bani fondat de Saddam Hussein
 Hannah Montana, unul din serialele companiei Disney 
 Montana Jones, serial de desene animate 
 Montana este, de asemenea, numele unei familii de jocuri de tipul Solitaire, incluzând jocurile numite Montana, Spaces și Gaps.

Vezi și  

  :Categorie:Statul Montana, SUA, care conține legături către articole și alte categorii similare referitoare la statul Montana.